Blind Tarn ist der Name von zwei Seen in Cumbria, England:

 Blind Tarn (Coniston) westlich des Old Man of Coniston.
 Blind Tarn (Eskdale) im Eskdale Tal.